Ozark Township désigne les lieux suivants au Missouri aux États-Unis :

 , un ruisseau des comtés de Jackson et Lafayette
 Sni-A-Bar Township du comté de Jackson.
 Sni-A-Bar Township du comté de Lafayette.

Homonymie de townships